

Редмонд — місто, штат Орегон
 Редмонд — місто, штат Юта
 Редмонд — місто, штат Вашингтон